— город в Японии, расположенный в центральной части префектуры Ниигата. Основан 3 октября 1954 года путём объединения посёлка Камо уезд Минамикамбара и села Симодзё.  Оми-дзиндзя — главное святилище города.

Известные люди из Камо
 Хирохико Идзумида (губернатор Ниигаты)
Макико Кикута (политик)
Канако Хигути (актриса)
Сигэо Готё (фотограф)
Нобуо Кавагути (футболист)
 (гольфистка)
Тору Кондо (агроном)

Породнённые города 
Камо породнён с тремя городами:
  Осима, Япония (1968);
  Цзыбо, КНР (1993);
  Комсомольск-на-Амуре, Россия.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт  

Города префектуры Ниигата